— приём в дзюдо, входящий в раздел бросков, группу бросков из стойки, класс бросков для проведения которых в основном используются руки. 

Бросок за четвёртым номером входит в четвёртую группу дай ёнкю списка приёмов дзюдо  син-го кю 1920 года разработанного Дзигоро Кано. В настоящее время входит в список 67 приёмов Кодокан-дзюдо. . Представляет собой переворот противника как назад, так и вперёд с захватом бедра сзади-изнутри. Последний вариант приёма называется Тэ Гурума, буквально «колесо через руку», боковой переворот . Часто применяется как контрприём против бросков вперёд. 

В спортивном дзюдо запрещён правилами 2014 года.

Примечания 

Приёмы дзюдо